Estland
 Seliste (Estland), een plaats in Estland, gemeente Pärnu

Bosnië-Herzegovina
 Selište (Fojnica), een plaats in de gemeente Fojnica, Bosnië-Herzegovina
 Selište (Jajce), een plaats in de gemeente Jajce, Bosnië-Herzegovina
 Selište (Mostar), een plaats in de gemeente Mostar, Bosnië-Herzegovina
 Selište (Šekovići), een plaats in de gemeente Šekovići, Bosnië-Herzegovina
 Selište (Srbac), een plaats in de gemeente Srbac, Bosnië-Herzegovina
 Selište (Žepče), een plaats in de gemeente Žepče, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Selište (Kutina), een plaats in de Kroatische gemeente Kutina

Montenegro
 Selište (Podgorica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Podgorica

Servië
 Selište (Kuršumlija), een plaats in de Servische gemeente Kuršumlija
 Selište (Prokuplje), een plaats in de Servische gemeente Prokuplje
 Selište (Trstenik), een plaats in de Servische gemeente Trstenik
 Selište (Žagubica), een plaats in de Servische gemeente Žagubica

Zie ook
 Selišta